Бенеди́ктов — фамилия. Бенедиктовы — дворянский род.

 Бенедиктов, Владимир Валентинович (род. 1963) — российский военачальник, командующий Военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант.
 Бенедиктов, Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт и переводчик.
 Бенедиктов, Георгий Михайлович (1916—1992) — белорусский советский архитектор.
 Бенедиктов, Иван Александрович (1902—1983) — советский хозяйственный деятель.
 Бенедиктов, Кирилл Станиславович (род. 1969) — писатель-фантаст, историк и политолог.
 Бенедиктов, Николай Анатольевич (род. 1949) — историк, депутат российской Госдумы.
 Бенедиктов, Станислав Бенедиктович (1944—2022) — советский и российский театральный художник, сценограф, педагог, профессор. 
 Елпидифор (Бенедиктов) (1800—1860) — преподаватель и ректор духовных семинарий, настоятель монастырей, епископ, архиепископ.